12-е летние Азиатские игры проходили в японском городе Хиросиме в октябре 1994 года. Учитывая историю города, эти игры были посвящены продвижению идей мира и гармонии среди народов Азии.

Игры были примечательны тем, что впервые проходили в городе, не являющимся столицей. Другим знаковым событием стало участие в играх пяти новых независимых государств: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Кроме того, состоялось возвращение Камбоджи после 20-летнего перерыва, вызванного внутренними распрями. Напротив, Ирак был вынужден отказаться от участия на континентальных соревнованиях из-за войны в Заливе.

Соревнования проводились по 34 видам спорта. Впервые на Азиатских играх были представлены такие виды спорта, как бейсбол, каратэ и современное пятиборье.

Талисман 

Официальным талисманом Азиады-1994 стала пара белых голубей по имени Поппо и Кукку, мужского и женского пола соответственно. Поппо символизирует мир, а Кукку — гармонию. Это стало первым использованием двух персонажей в качестве талисмана игр.

Страны-участницы 

  Афганистан
  Бангладеш
  Бахрейн
  Бруней
  Бутан
  Вьетнам
  Гонконг
  Индия
  Индонезия
  Иордания
  Иран
  Йемен
  Казахстан
  Камбоджа

  Катар
  Киргизия
  Китай
  Кувейт
  Лаос
  Ливан
  Макао
  Малайзия
  Мальдивы
  Монголия
  Мьянма
  Непал
  ОАЭ
  Оман

  Пакистан
  Палестинская автономия
  Саудовская Аравия
  Сингапур
  Сирия
  Таджикистан
  Таиланд
  Китайский Тайбэй
  Туркмения
  Узбекистан
  Филиппины
  Шри-Ланка
  Республика Корея
  Япония

Виды спорта 

 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бейсбол
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Велоспорт
 Волейбол
 Гандбол
 Гольф

 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Кабадди
 Каратэ
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание
 Прыжки в воду
 Сепак такро

 Современное пятиборье
 Софтбол
 Спортивная гимнастика
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол — результаты 
 Хоккей на траве

Медальный зачёт 
Источник: Overall Medal Standings - Hiroshima 1994

Допинг-скандал 
У 11 китайских спортсменов были положительные пробы на наличие в их крови запрещённых препаратов и анаболических стероидов.

Примечания

См.также 
 Футбол на летних Азиатских играх 1994
 Хоккей на траве на летних Азиатских играх 1994
 Софтбол на летних Азиатских играх 1994

Ссылки 

Летние Азиатские игры 1994